Aboab ist der Familienname folgender Personen:

 Immanuel Aboab (um 1555–1628), jüdischer Gelehrter
 Samuel Aboab (1610–1694), venezianischer Rabbiner

Aboab steht für:
 Aboab (Familie), westsephardische Familie